Het Slowaaks voetbalelftal speelde negen interlands in het jaar 2011, waaronder zes duels in de kwalificatiereeks voor het EK voetbal 2012 in Polen en Oekraïne. De selectie stond onder leiding van bondscoach Vladimír Weiss, die zijn selectie in 2009 voor het eerst in de geschiedenis naar een eindronde (WK 2010) had weten te loodsen. Op de in 1993 geïntroduceerde FIFA-wereldranglijst zakte Slowakije in 2011 van de 20ste (januari 2011) naar de 40ste plaats (december 2011). Aanvoerder en middenvelder Marek Hamšík van SSC Napoli stond in alle negen gespeelde duels in de basisopstelling.

Balans

Interlands

FIFA-wereldranglijst

Zie ook
Corgoň Liga 2010/11
Corgoň Liga 2011/12

Slowaaks voetbalelftal
2011